Název Jílovský potok má více vodních toků:

 Jílovský potok (přítok Chotouňského potoka) – pravostranný přítok Chotouňského potoka v okrese Praha-západ
 Jílovský potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okresech Jablonec nad Nisou a Semily
 Jílovský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okresech Ústí nad Labem a Děčín

Poznámky